Tenisový turnaj WTA Malaysian Open 2012 se konal ve dnech 27. února – 4. března v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańska (čtvrtfinále, odstoupila)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová (2. kolo)
  Petra Martićová (finále, skreč)
  Ajumi Moritová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Jelena Dokićová (2. kolo)
  Anne Keothavongová (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Jarmila Gajdošová
  Jelena Jankovićová
  Olga Pučkovová
  Agnieszka Radwańska

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Sie Su-wej (vítězka)
  Nudnida Luangnamová
  Karolína Plíšková
  Kristýna Plíšková

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=Q
|RD1-team1= Sie Su-wej
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Eleni Daniilidouová
|RD1-score2-1=0
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=1

|RD1-seed3=5
|RD1-team3= Petra Martićová
|RD1-score3-1=65
|RD1-score3-2=7
|RD1-score3-3=77
|RD1-seed4=2/WC
|RD1-team4= Jelena Jankovićová
|RD1-score4-1=77
|RD1-score4-2=5
|RD1-score4-3=65

|RD2-seed1=Q
|RD2-team1= Sie Su-wej
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=7
|RD2-score1-3=4
|RD2-seed2=5
|RD2-team2= Petra Martićová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=5
|RD2-score2-3=1r
}}

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Casey Dellacquová /  Jarmila Gajdošová (semifinále)
  Petra Martićová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Rika Fudžiwarová (finále)
  Šúko Aojamová /  Chan Chin-wei (1. kolo)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C. Dellacqua  J. Gajdošová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[11]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I. Brémond  S. Čang
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[9]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E. Sema  K. Wörle
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J. Bovina  A. Keothavong
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Š. Aoyama  C-w Chan
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=   Ť-žung Čuang
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D. Jeflea  O. Rogowska
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= J. Sema  V. Wongteanchai
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= E. Kostova  A. Kremer
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Malaysian Open
Sport v Malajsii v roce 2012